Kuls ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich-Adolf Kuls (1897–1939), deutscher Politiker und SA-Funktionär
 Wolfgang Kuls (1920–2002), deutscher Geograph